Luis Sánchez Agesta (Granada, 1914 – Madrid, 1997), polític espanyol
 Luis Sánchez Cuervo (Carrión de Calatrava, 1876 – Vicálvaro, 1936), enginyer espanyol
 Luis Sánchez López (Sabadell, 1957), antic pilot de motocròs